Vršac je lahko:
 (Vodnikov) Vršac, gora v Julijskih Alpah
 Vršac, naselje v Srbiji